Cox's Bazar (zila), zila (district) van Bangladesh.
 Cox's Bazar (stad), hoofdstad van dit district.